Niemcy:
 Saale (pol. Soława) – rzeka, dopływ Łaby
 Saale – rzeka, dopływ Leine

Zobacz też:
 Fränkische Saale
 Saale-Holzland
 Saale-Orla
 Saale-Rennsteig